Lista över de populäraste resmålen i Sverige är en lista som Tillväxtverket sammanställer varje år.

Kommentarer

Källor

Listor med anknytning till Sverige
Turism i Sverige